Il singolare del torneo di tennis South Orange Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Yannick Noah che ha battuto in finale Raúl Ramírez 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Yannick Noah (campione)
 Raúl Ramírez (finale)
 Shlomo Glickstein (semifinali)
 Van Winitsky (secondo turno)

 Ramesh Krishnan (secondo turno)
 Tim Wilkison (primo turno)
 Alejandro Ganzábal (secondo turno)
 Jimmy Arias (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South Orange Open 1982